Gitane-Hutchinson, equip ciclista francès de 1948 a 1956
 Gitane-Leroux, equip ciclista francès de 1962, anomenat anteriorment Alcyon
 Gitane-Frigécrème, equip ciclista francès de 1972 a 1973
 Gitane-Campagnolo, equip ciclista francès de 1975 a 1977, anomenat anteriorment Sonolor